''Pentru descărcarea bazei de date Wikipedia, vezi Wikipedia:Descărcare bază de date.

Descărcare se poate referi la:

Încărcare și descărcare, transferul unui fișier de la sau către alt calculator;
Download, o trupă condusă de cEvin Key;
Festivalul Download, un festival britanic de muzică heavy metal;
 descărcare electrostatică.